Temperatura ambiente – in generale, valore della temperatura nell'aria circostante, solitamente intorno ai 
 Temperatura ambiente – in chimica, temperatura che si assume essere di  (), in linea con le condizioni standard
 Temperatura ambiente – in fisica, temperatura compresa fra  e 
 Temperatura ambiente – in ingegneria, temperatura mediana fissata per stabilire l'intervallo di temperature nel quale una macchina può funzionare
 Temperatura ambiente – in edilizia, risultato della media tra la temperatura dell'aria nell'ambiente e la media ponderata delle temperature delle strutture che lo delimitano